Шестаковский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Московская область 

 Шестаковский сельсовет Волоколамского района (до 1994)
 Шестаковский сельсовет Лотошинского района (до 1963)

Оренбургская область 

 Шестаковский сельсовет Ташлинского района

Украина

Харьковская область 

 Шестаковский сельский совет Волчанского района